Rajaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Rajaluoto (ö och gränsmärke mellan Padasjoki och Kuhmois),  (0 ha)
2. Rajaluoto (ö vid Ruokolax sydspets),  (0 ha)
3. Rajaluoto (ö på gränsen mellan Taipalsaari och Puumala),  (1 ha)